Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1998 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 22 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Serena Williams et Max Mirnyi battent Mirjana Lučić et Mahesh Bhupathi en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 

|-
|1|| Larisa Neiland Leander Paes||align=center|1/4 de finale|| Venus Williams Justin Gimelstob
|-
|2|| Caroline Vis Paul Haarhuis||align=center|1/2 finale|| Serena Williams Max Mirnyi
|-
|3|| Manon Bollegraf Rick Leach||align=center||| Kerry-Anne Guse Wayne Arthurs
|-
|4|| Nathalie Tauziat Daniel Nestor||align=center||| Serena Williams Max Mirnyi
|-
|5|| Mirjana Lučić Mahesh Bhupathi||align=center|Finale|| Serena Williams Max Mirnyi
|-
|6|| Lisa Raymond Patrick Galbraith||align=center||| Kristine Radford Sandon Stolle
|-
|7|| Helena Suková Cyril Suk||align=center||| Venus Williams Justin Gimelstob
|-
|8|| Alexandra Fusai David Adams||align=center||| Kristie Boogert Marius Barnard
|}

|-
|9|| Patricia Tarabini Daniel Orsanic||align=center||| Sonya Jeyaseelan Donald Johnson
|-
|10|| Rachel McQuillan David Macpherson||align=center||| Kristine Radford Sandon Stolle
|-
|11|| Katrina Adams John-Laffnie de Jager||align=center||| Cara Black Wayne Black ()
|-
|12|| Mariaan de Swardt Neil Broad||align=center||| Elena Tatarkova Andrew Kratzmann
|-
|13|| Paola Suárez David Roditi||align=center||| Seda Noorlander Neville Godwin
|-
|14|| Sabine Appelmans Menno Oosting||align=center||| Kimberly Po Jack Waite
|-
|15|| Corina Morariu Piet Norval||align=center||| Olga Lugina Andreï Olhovskiy
|-
|16|| Lindsay Davenport Brian MacPhie||align=center||| Serena Williams Max Mirnyi
|}

|-
|1|| Julie Pullin Danny Sapsford||align=center||| Mercedes Paz Pablo Albano
|-
|2|| Cara Black Wayne Black||align=center||| Kerry-Anne Guse Wayne Arthurs
|-
|3|| Lizzy Jelfs Jamie Delgado||align=center||| Kimberly Po Jack Waite
|-
|4|| Lorna Woodroffe Chris Wilkinson||align=center||| Caroline Vis Paul Haarhuis (2)
|-
|5|| Joanne Moore Luke Milligan||align=center||| Lorna Woodroffe Chris Wilkinson ()
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1998
Wimbledon Double mixte
Wimbledon Double mixte
Sport en Angleterre en 1998
Tennis en juin 1998
Tennis en juillet 1998